Termenul de săgeată se poate referi la:

 Săgeată, obiect sub formă de vergea folosit ca proiectil.
 Săgeată (simbol), un simbol, având diferite forme și orientări.
 Săgeată (geometrie), distanța maximă de la un arc de curbă la coarda care îl subîntinde.
 Săgeată (arboradă), componentă a arboradei unui velier.
 Săgeată (construcții), stâlp de lemn vertical, căprior de capăt și, în general, vergea dreaptă de lemn.
 Săgeată (tehnică), deformare elastică cauzată de încărcări.

Vezi și 
 Săgeata (dezambiguizare)